„Lanciere” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare; pochodzi od formacji kawalerii – lansjerów:
 „Lanciere” – niszczyciel typu Soldato z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Lanciere” – niszczyciel typu Soldati z okresu II wojny światowej
 „Lanciere” (D560) – pierwotnie amerykański niszczyciel USS „Taylor” (DD-468) typu Fletcher, w 1969 roku pozyskany przez Włochy

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów